«Защитница» () — бразильский мини-сериал 1997 года, режиссёр Жозе Алваренга мл.
 «Защитница» () — американский телесериал 2011 года, режиссёр Питер О’Фаллон
 «Защитница» () — аргентинский телесериал 2012 года, режиссёр Альберто Лекки
 «Защитница» — российский телесериал 2012 года, режиссёр Александр Тименко

См. также 

 Защитник
 Защитники
 Defender